Giovanni Fincato – militare italiano
Laura Fincato – politica italiana
Marco Fincato – ex ciclista italiano